Alabama Moon bezeichnet:
 Alabama Moon (Roman), Roman von Watt Key aus dem Jahr 2006
 Alabama Moon – Abenteuer Leben, US-amerikanischer Familienfilm von Tim McCanlies aus dem Jahr 2009, Adaption des Romans